Хи Ориона (χ1 Ori, χ1 Orionis) — группа звёзд, которая находится в созвездии Орион. Под таким обозначением Байера известны две звёздные системы:

 Хи¹ Ориона (54 Orionis, HD 39587)
 Хи² Ориона (62 Orionis, HD 41117)

Орион (созвездие)